Vol gas (radioprogramma), Nederlands radioprogramma van de AVRO
 Vol gas (Gerard Joling), een nummer van de Nederlandse zanger Gerard Joling uit 2017